Jauernik ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Jauernik (* 1984), deutscher Handballtrainer und -spieler
 Michael Jauernik (* 1948), deutscher Bankräuber und Aktivist

Siehe auch
 Jauernig
 Jauernick